Il singolare del Movistar Open 2008 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Luis Horna era il detentore del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Carlos Berlocq.

Fernando González ha vinto contro Juan Mónaco, che si è ritirato per un infortunio alla caviglia sinistra.

Teste di serie

 Fernando González (campione)
 Juan Ignacio Chela (primo turno)
 Juan Mónaco (finale,infortunio alla caviglia sinistra)
 Fernando Verdasco (secondo turno)

 Agustín Calleri (primo turno)
 Óscar Hernández (primo turno)
 José Acasuso (quarti)
 Nicolás Massú (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

Movistar Open 2008
ATP Tour 2008